Котко Дмитро Васильович (1892—1982) — сотник Армії УНР, диригент військових та хорових колективів.
 Котко Майя Іванівна (* 1949) — українська радянська діячка, вчителька. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.
 Котко Микола Мартинович (* 1928) — український скульптор; член Спілки радянських художників України.

 Семен Котко — опера Сергія Прокоф'єва.